Бородинский сельский округ

Краснодарский край 

 Бородинский сельский округ Приморско-Ахтарского района

Московская область 

 Бородинский сельский округ Можайского района (1994—2006)

 Бородинский сельский округ Шатурского района (1994—2004)

Омская область 

 Бородинский сельский округ Тевризского района

Смоленская область 

 Бородинский сельский округ Демидовского района